Алекса́ндр Ви́кторович За́йцев:
 Зайцев, Александр Викторович (в монашестве Тихон; род. 1967) — епископ Русской православной церкви с титулом Подольский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
 Зайцев, Александр Викторович (1958—2007) — рок-музыкант, клавишник группы «Машина времени».